Betanzos hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Betanzos (Potosí), municipio boliviano ubicado en el departamento de Potosí.

En España
 Betanzos, ciudad española de la provincia de La Coruña.
 Comarca de Betanzos, en la provincia de La Coruña, España.
 Ría de Betanzos, una de las doce que forman las Rías Altas gallegas.
 Provincia de Betanzos, una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia.

Cultura local
 Vino de Betanzos, elaborado en la comarca española anteriormente referida.
 Betanzos Club de Fútbol, club asentado en la localidad española.

Personas
 Berta Betanzos, regatista española.
 Domingo de Betanzos, misionero español.
 Juan de Betanzos, conquistador español del Tahuantinsuyo y cronista de indias.
 Odón Betanzos, poeta español.
 Yoandri Betanzos, atleta cubano.